Destrooper steht für:

 Jules Destrooper (1856–1934), belgischer Bäcker und Firmengründer
 Biscuiterie Jules Destrooper, belgische Bäckerei und Hoflieferant